Lista 463 gmin w departamencie Ardennes we Francji.

Gminy we Francji